Лян Чень і Ван Яфань були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Варатчая Вонгтінчай і Ян Чжаосюань з рахунком 4–6, 6–4, [10–7].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw

Malaysian Open, парний розряд
2016